Benjamim — fundador de uma das doze tribos de Israel

Geografia 
 Benjamin (Texas)
 Benjamin (Utah)

Outros 
 Benjamim (livro) — obra de Chico Buarque
 Benjamim (filme) — filme brasileiro de 2004 baseado no livro homônimo
 Benjamim (acessório elétrico)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de artes